Эли́забет Энн Ка́план (; ) — американская актриса, известная по фильмам «Дрянные девчонки» (2004), «Монстро» (2008) и «Иллюзия обмана 2» (2016).

Ранняя жизнь 
Лиззи родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния в еврейской семье. Её отец адвокат, а мать политический советник. У неё есть старший брат и сестра. Её мать умерла от болезни, когда ей было 13 лет. Училась в средней школе Александра Гамильтона в Лос-Анджелесе.

Карьера 
Её актёрская карьера началась на телевидении с маленькой роли Сары в сериале «Хулиганы и ботаны». После она была приглашена на ток-шоу Шэрон Осборн. Лиззи снялась в музыкальном клипе Джейсона Мраза «You and I Both». Также на телевидении она снялась в сериале «Тайны Смолвилля». Она дебютировала в нём 6 ноября 2001 года, играя Тину Грир в эпизоде под названием «Рентген». Позже она появилась в этой роли 11 января 2003 года в эпизоде «Облик».

К 2004 году опыт у актрисы был уже большой, а вот заметных ролей нет. И вот у неё появляется заметная роль в фильме «Дрянные девчонки», там она играла Дженис Иен (названной в честь певицы Дженис Йен). В этом фильме с ней снимались Рейчел Макадамс, Аманда Сейфрид и Линдси Лохан. Во втором сезоне сериала «Вернуть из мёртвых» она играет Эйвери Бишоп подругу Тру Дэвис, роль которой исполняет Элайза Душку.

Каплан вместе с Джейсоном Риттером на People’s Choice Award в январе 2007 года представляли победителя в номинации Лучший саундтрек из кинофильма.

Лиззи появилась в проекте Дж. Дж. Абрамса «Монстро» в роли Марлены Даймонд. Также она снялась в фильме «Девушка моего лучшего друга», где сыграла Эми, соседку Алексис по комнате, которую играет Кейт Хадсон. На экраны фильм вышел 19 сентября 2008 года. Снималась в сериале «Настоящая кровь».

Каплан была номинирована на премию Сатурн за роль в фильме Монстро.

Каплан также играет главную роль в сериале 2013 года «Мастера секса».

Личная жизнь 
С 2006 по 2012 год Каплан встречалась с актёром Мэттью Пэрри. В сентябре 2017 года Каплан вышла замуж за актёра Тома Райли после двух лет отношений. В 2021 году у них родился сын.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы США